Siamraptor (лат., возможное русское название — сиамраптор) — род тероподовых динозавров из клады Carcharodontosauria, включающий единственный вид — Siamraptor suwati. Известен по ископаемым остаткам из нижнемеловых (аптских) отложений Таиланда. Siamraptor — первый представитель Carcharodontosauria, описанный из Юго-Восточной Азии по окаменелостям сравнительно хорошей сохранности, поэтому его открытие прояснило раннюю эволюционную историю данной клады.

История изучения 
В рамках проекта «Japan-Thailand Dinosaur Project» (2007—2009 гг.) были организованы палеонтологические раскопки неподалёку от тайской деревни Сафан-Хин, расположенной в провинции Накхонратчасима (Suranaree, Mueang Nakhon Ratchasima District). В число находок, обнаруженных исследователями, вошли окаменелости нового для науки теропода.

В 2019 году палеонтологи Дуангсуда Чокчалоемвон, Соки Хаттори, Элина Куэста, Пратуэнг Джинтасакул, Масатэру Сибата и Ёити Адзума описали типовой вид Siamraptor suwati. Родовое название состоит происходит от исторического названия Таиланда — Сиам, и  — «грабитель». Видовое название было дано в честь тайского предпринимателя и политика  за поддержку и продвижение работы Северо-восточного научно-исследовательского института окаменелого дерева и минеральных ресурсов ().

Типовой материал S. suwati был обнаружен на небольшой площади (125 м х 160 м) в отложениях , датируемых аптским ярусом. Голотип NRRU-F01020008 представлен задней половиной правой части нижней челюсти: надугловой, предсочленовной и сочленовной костями. Также к виду были отнесены нижеперечисленные изолированные остатки, принадлежащие не менее чем трём особям:

 три правые предчелюстные кости (NRRU-F01020001 — F01020003);
 правая (NRRU-F01020004) и левая (NRRU-F01020005) верхние челюсти;
 левая скуловая кость (NRRU-F01020006);
 две задние части левых нижних челюстей, состоящие из надугловой, предсочленовной и сочленовной костей (NRRU-F01020007 и F01020009);
 задняя часть левой нижней челюсти, состоящая из надугловой и предсочленовной костей (NRRU-F01020010);
 три передних шейных позвонка (NRRU-F01020011 — F01020013);
 три задних туловищных позвонка (NRRU-F01020014 — F01020016);
 срединный хвостовой позвонок (NRRU-F01020017);
 когтевая фаланга передней конечности (NRRU-F01020018);
 правая седалищная кость (NRRU-F01020019 и F01020020);
 нижняя часть правой большеберцовой кости (NRRU-F01020021);
 фаланга левой задней конечности IV-1 (NRRU-F01020022).

Описание 
Длина тела сиамраптора была оценена примерно в 8 метров.

Авторы описания выделили следующие аутапоморфии, по которым сиамраптор отличим от других аллозавроид:

 скуловая кость с прямым вентральным краем и дорсовентрально глубоким передним отростком ниже глазницы;
 надугольная кость с глубокой овальной вогнутостью на заднем конце латеральной полки и четырьмя надугловыми отверстиями сзади;
 длинная и узкая борозда вдоль шва между надугловой и предсочленовной костями;
 сочленовная кость обладает отверстием на выемке шва с предсочленовой костью;
 передний шейный позвонок имеет дополнительное пневматическое отверстие (плевроцель), «выкапывающее» парапофиз;
 шейный и задний спинной позвонки пронизаны парой небольших отверстий с двух сторон у оснований их отростков.

Примечания 

Аллозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2019 году